José Benito Ruiz Limiñana, nacido en Alicante en 1966, es un fotógrafo español de naturaleza, naturalista, escritor y docente. Vocacional y autodidacta.

Biografía 

A los 22 años se establece como profesional para vender sus imágenes a nivel nacional. Pronto accede al circuito internacional a través de diversas agencias especializadas, aunque desde 1993 inicia su trabajo en exclusiva para la Unidad de Historia Natural de la BBC de Londres, ahora comercializada como Nature Picture Library en la que ocupa el segundo lugar en cantidad de imágenes almacenadas. Sus fotografías se publican en más de 40 países alrededor del mundo en revistas tan prestigiosas como National Geographic Magazine USA y Geo Internacional. Han ilustrado multitud de libros, revistas y se utilizaron en campañas de turismo de la Costa Blanca y en ferias internacionales como FITUR.

Su conocimiento de la naturaleza le lleva a ejercer como asesor de medio ambiente para diversos ayuntamientos de la provincia de Alicante y como naturalista en diversos documentales (Habitat, Crónicas del Mediterráneo, La España Sumergida, Andalucía Submarina, El lado Natural, etc). Su aportación al mundo cinematográfico se completa además con su labor como guionista, director de fotografía y operador de cámara. Su Filmografía cuenta con más de 28 premios, la mayoría de los mismos internacionales.

En 1986, y junto al doctor Diego Rivera (Catedrático de Botánica de la Universidad de Murcia), descubre una nueva especie vegetal para Europa. Fue publicado en los Anales del Jardin Botánico de Madrid, así como en diversas revistas científicas internacionales. (http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=219&tipo=volumenanales&vol=44(1))

En 2007 Caja Mediterráneo le encarga una exposición fotográfica de exteriores e itinerante por España. Se diseñan y fabrican para la misma 100 paneles de 4 metros cuadrados elevados un metro del suelo. Dichos soportes recogen una selección de 100 instantáneas del autor en las que se pone en valor la naturaleza ibérica y se insta a través de la belleza a luchar por su conservación. Durante más de dos años recorre las ciudades más importantes de España. Acompañando al proyecto se ponen en circulación dos exposiciones para interiores, un audiovisual, catalogo de la exposición, calendarios y pósteres entre otros productos.

En 2008 pasa a formar parte del prestigioso grupo de fotógrafos del proyecto Wild Wonders of Europe, siendo el primer español en hacerlo. (https://web.archive.org/web/20090302065435/http://www.wild-wonders.com/the_photographers_feature_05.htm).

En 2009 dirige el proyecto “Objetivo Pura Vida: Biodiversidad en Costa Rica”. Se trata de un recorrido en imágenes por la naturaleza de este país centroamericano encargado a Jose B. Ruiz por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de su embajada en Costa Rica. (https://web.archive.org/web/20100802133632/http://www.objetivopuravida.org/).

Prueba de su compromiso con la conservación de la naturaleza es que en 2009 le proponen formar parte del prestigioso ILCP (International League of Conservation Photographers). Defiende la fotografía como herramienta para la conservación de la naturaleza como un medio capaz de conmover y crear conciencia de la problemática medio ambiental.

Entre 2009 y 2011 dirige el proyecto S.O.S. Paisajes de Mar, en el que se dan a conocer las zonas de costa española con altos valores paisajísticos y que urge proteger. Se trata de un proyecto transversal con amplia presencia en Internet y que en 2009 fue galardonado con el premio Bitácoras al mejor Blog Social-Medioambiental. El proyecto fue presentado el 14 de septiembre de 2011 en el Centro Tucamon de Madrid. Todo el trabajo culminó en una exposición itinerante por toda España y un libro que fueron presentados en inaugurados en el R Jardín Botánico de Valencia el 21 de septiembre de 2011.

Ha sido jurado en varios concursos fotográficos internacionales. En muchos de ellos siendo el primer y único español en hacerlo. Destacan el Wildlife Photographer of the Year 2008 organizado por la BBC, Scottish Natural Heritage 2008, FotoCAM 2008 y 2009, Asferico 2010 y Concurso NAcional de Fotografía Digital Canson Infinity 2011.

Ha organizado o actuado como asesor en eventos fotográficos de diversa índole como Fotogenio y varios congresos de AEFONA (Asociación española de fotógrafos de Naturaleza).

Ha destacado su labor docente en fotografía a través de ponencias, cursos, artículos y libros. A nivel nacional ha impartido clases magistrales en varias facultades de la Universidad de Alicante, cursos para profesorado encargados por la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana y de la Junta de Extremadura, seminarios para fotonatura.org, Fotogenio, Club CAM, Caixa de Tarragona, etc.

Ha impartido numerosas ponencias a nivel internacional. Entre ellas destaca la que impartió sobre fotografía nocturna para el Darwin Centre del Museo de Historia Natural de Londres, la cual fue retransmitida en directo. Además ha impartido clases, participado en ponencias o realizado cursos íntegros en los más importantes eventos de fotografía a nivel europeo: WildPhotos 2008, Royal Geographical Society de Londres, Scottish Nature Photography Fair de Escocia en 2008, Festival Internacional Fotonaturis de Portugal en 2008, Festival Internacional de Fotografía de Naturaleza de Finlandia en 2009, IX Jornadas Internacionales de Fotografía y Video Profesional de la AFPV (Asociación de fotógrafos profesionales de la comunidad valenciana), Festival Internacional de la Asociación Alemana de Fotógrafos de naturaleza GDT en 2010.

Ha publicado 15 libros relacionados con la fotografía y la naturaleza. Su obra  “El Fotógrafo en la Naturaleza. Guía Completa para la Era Digital” ha sido best seller en su categoría y se encuentra en su tercera edición y será traducida en breve a varios idiomas. En él se abordan técnicas clásicas y novedosas de fotografía y se ha convertido en obra de referencia. Es autor del libro "Pilar de la Horadada. Luz del Mediterráneo". Declarado de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaria General de Turismo en 2006.

Su último libro “Composición en Fotografía. El lenguaje del Arte” tuvo que ser reeditado en cuatro ocasiones en menos de un año y en la actualidad esta en la quinta edición.

Ha escrito artículos formativos y divulgativos para multitud de diarios y revistas como El Mundo, El País, Información, El Mundo, Las Provincias, Visión Salvaje, Iris de AEFONA, GDT Forum Fotografie para la asociación de fotógrafos de naturaleza de Alemania, Luontokuva para la asociación de fotógrafos de naturaleza de Finlandia, etc.

Sus obras han formado parte de exposiciones individuales y colectivas. A la ya citada y más importante 100% Natural, se le unen otras ocho exposiciones individuales para entidades públicas, cinco exposiciones individuales en galerías y salas privadas y tres exposiciones colectivas. Es destacable su participación en exposiciones colectivas como la portuguesa Wild Treasures y la española “El espacio compartido. Una apasionada invitación a los maestros” en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Madrid.

Actualmente, José B. Ruiz es el fotógrafo español de naturaleza más premiado en los concursos internacionales de mayor prestigio y reconocido como uno de los principales embajadores de la fotografía de naturaleza de España.

En el concurso Wildlife Photographer of the Year, ha obtenido cuatro galardones honoríficos, un primer premio de categoría y el Premio a la Innovación (1993, 1995, 1998, 2003, 2005). Destacar que este premio es el más prestigioso de su categoría.

En el certamen GDT Europaischer Naturfotograf des Jahres ha obtenido un segundo premio en la categoría aves y Galardón especial en la categoría de paisaje, y un premio honorífico Hombre y Naturaleza (2006, 2008, 2009).

En el concurso Glanzlichter obtuvo el primer premio en la Categoría Magnificent Wilderness (2007).

En 2007 le concedieron el Premio al mejor Portfolio de imágenes de aves en el International Wildbird Photographer of the Year.

En el concurso italiano Asferico obtuvo dos premios sucesivos en los años 2008 y 2009 en la categoría paisaje.

En el año 2007 la Federación Alemana de Fotografía afiliada a FIAP (Fédération Internationale de l´Art Photographique) le concede la Medalla de Plata.

En 2009 la asociación fotográfica AFALI nombra a José B. Ruiz socio de honor y crea el premio “José Benito Ruiz” a la excelencia fotográfica.

A nivel internacional lidera, junto a prestigiosos autores internacionales, la corriente Only RAW, que defiende el purismo en fotografía de naturaleza.

Desde 2008 preconiza el establecimiento de una correcta clasificación de las obras realizadas sobre soporte fotográfico, basada en criterios internacionales.

Durante 2010 imparte por España y algunos países de la Unión Europea numerosos cursos, ponencias y workshops sobre composición. También lo hace en el extranjero, destacando sus ponencias para la Asociación Alemana de Fotógrafos de Naturaleza (GDT) , su charla en el Festival Internacional de Fotografía de Naturaleza italiano (ASFERICO) y su intervención en el VIII Simposio Internacional De Naturaleza y Fotografía.

En 2011 es seleccionado junto a un elenco de prestigiosos fotógrafos internacionales para formar parte de la Galería Digital Canson Infinity.

Entre 2011 y 2012 desarrolla un método de aprendizaje de fotografía que culmina en el proyecto "Un Año de Fotografía", un programa formativo gratuito compuesto por 44 clases en 44 semanas distintas en las que todo el material generado está bajo licencia Creative Commons y puede descargarse desde la web del patrocinador (https://web.archive.org/web/20111020222953/http://www.tucamon.es/365diasdefotografia -> Enlace roto) y que reúne cada semana a 4000 personas en la red. 

Actualmente, desde 2013, el proyecto "Un Año de Fotografía" se encuentra alojado en http://unanodefoto.webcindario.com/, web que tiene disponibles mas de quince idiomas y que se adapta automáticamente a cualquier dispositivo como móviles y/o tablets, donde se puede ver el desarrollo completo del programa, todos los vídeos en HD, los Pdf's y descarga de los mismos.

Desde 2018, "Un Año de Fotografía", también dispone de una aplicación para dispositivos móviles en el Play Store de ANDROID, y en su versión web para ordenadores, en https://365diasdefotografia.neocities.org/, donde se pueden visualizar los vídeos en HD, los Pdf's y descarga de los mismos.

En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (Aefona).

Obra editada 

 “Guía de la Naturaleza. Comunidad Valenciana”. Coautor. Año 1994.
 "Alicante: Paisaje Vivo". Año 2000.
 "Andando por Alicante". Año 2000.
 Usos Tradicionales de las Plantas". Año 2001.
 El Mundo Rural". Año 2003.
 Árboles Monumentales". Año 2003.
 Naturaleza Nocturna”. Año 2003.
 Costablanca. Paisajes y Luces. Lights and Landscapes”. Año 2005.
 Luz del Mediterráneo. Pilar de la Horadada”. Año 2005.
 La Fotografía Creativa del Paisaje. Técnica y Composición”. Año 2006.
 El Techo de la Costa. Finestrat". Año 2006. "
 100% NATURAL". Año 2007.
 El fotógrafo en la Naturaleza. Guía completa para la Era Digital”. Año 2008. 2ª Edición año 2009.
 Composición en fotografía. El lenguaje del arte”. Año 2010.

Filmografía 

-Rodajes.
Director de fotografía, guionista y naturalista del documental de largometraje "Habitat" (Cine Súper 16 mm, formato 50 min). Diputación de Alicante. CAM. A la venta en vídeo y DVD.Emitido en Canal9, Punt2 y televisiones locales.

-Autor y guionista:
"Una gota, una vida" Proyección en HD. 2007.
“Making off”. Proyección en HD. 2007.(Exhibidos en varios certámenes internacionales)

-Autor y guionista:
"100 % NATURAL" Proyección en HD. 2008.(Exhibido en varios certámenes internacionales)

-Autor y guionista:
"Un año, 365 Noches”. “One year, 365 Nights”. Proyección en HD. 2008.(Exhibido en varios certámenes internacionales)

-Autor y guionista:
“Paisajes de mar”. “Landscapes from deep inside”. Proyección en HD.(Exhibido en varios certámenes internacionales).

-Director de fotografía y naturalista en la serie:
"Crónicas del Mediterráneo" (Video Betacam SP, 13 capítulos en formato 26 min), para la Universidad de Alicante y la CAM. Emitido en TVE-2 y varias cadenas autonómicas españolas y sudamericanas.

-Cámara de superficie y naturalista en la serie documental de TVE "La España Sumergida" (Video Betacam SX, 15 capítulos, formato 26 min). Emitido en TVE-2. A la venta en vídeo y DVD.

-Cámara de superficie, coguionista y naturalista en la serie documental de CANAL SUR "Andalucía Submarina" (Video Betacam SP, 13 capítulos, formato 26 min). Emitido en CANAL SUR. Próximamente la venta en vídeo y DVD.

-Guionista del documental "El Lado Natural" (Video Betacam SP, formato 26 min). Diputación de Alicante. CAM. Emitido en Punt2 y en televisiones locales. A la venta en vídeo y DVD.

-Guionista en otros proyectos en vídeo: "Las Dunas de Guardamar". (Vídeo Betacam SP, formato 8 min). "Árboles para el Futuro". (Vídeo Digital, formato 26 min). Emitido en TelePinós.

Bibliografía 
Libro: el Fotógrafo en la Naturaleza. Autor: José B. Ruiz. Co-Edita: Fine art editions y JdeJ editores.

Libro: 100 x 100 Natural. Autor: José B. Ruiz. Edita: Fine art editions.

Libro: Naturaleza Nocturna. Autor: José B. Ruiz. Co-Edita: Ambiental Publicaciones. Editorial Turquesa.

Libro: Fotografía Creativa del Paisaje. Autor: José B. Ruiz. Edita: Fine art editions.

Revistas Iris de AEFONA, 2007, 2008, 2009.

Revista Fepfi 2010. Entrevista. Autor destacado.

Revista Consumer 2009.

Revista Forum Natur fotografie 3/2009

Boe nº 19 del 23 de enero de 2006 página 2280 («Pilar de la Horadada: Luz del Mediterráneo» de José B. Ruiz. Se declara de interés turístico nacional).

Revista científica Anales del Jardín Botánico de Madrid. Volumen 44

Revista Superfoto, nº 132. 2007

Revista Natura, nº 275. 2007

Diario El Mundo 04/01/2008. Sección Arte.

Diario El Mundo 22/08/2008. Sección Ciencia.

Diario El Mundo 16/11/2008. Sección Arte.

Diario El Mundo 21/11/2008. Sección Cultura.

Diario Información 30/03/2008. Dominical.

Diario La Verdad 04/03/2008. Sección Sociedad.

Diario La Verdad 20/12/2007. Sección Cultura.

Diario La Verdad 04/03/2008. Sección Cultura.

Diario Las Provincias 26/01/2006. Sección Cultura.

Catalogo de la exposición Costa Rica. Objetivo Pura Vida. Embajada de España En Costa Rica.

Referencias

Enlaces externos 

 
 
- https://web.archive.org/web/20100615232439/http://www.wild-wonders.com/the_photographers_featured.asp?show=05

- http://unanodefoto.webcindario.com/  Un año de fotografía

- https://web.archive.org/web/20100401054736/http://obrasocial.cam.es/es/Paginas/actividad.aspx?ida=15087 (Enlace roto)

- http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/04/ciencia/1199470840.html

- http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/21/cultura/1227292703.html

- http://www.elmundo.es/metropoli/2008/09/16/arte/1221585244.html

- http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/22/ciencia/1219404554.html

- http://www.diarioinformacion.com/dominical/2010/03/30/dominical-objetivos-primera--linea/993987.html

- http://www.laverdad.es/murcia/20080304/sociedad/especies-paisajes-peligro-malecon-20080304.html

- http://www.laverdad.es/alicante/20071220/cultura/jose-benito-muestra-imagenes-20071220.html

- http://www.laverdad.es/murcia/20080304/cultura/entre-salvaje-saqueado-20080304.html

- http://www.lasprovincias.es/alicante/pg060126/prensa/noticias/Cultura/200601/26/VAL-CUL-232.html

- http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=590822&idseccio_PK=1026

- https://web.archive.org/web/20091220064337/http://www.objetivopuravida.org/autores/jose_benito_ruiz/presentacion

- http://www.vuodenluontokuva.fi/default.asp?V_DOC_ID=4894

- http://www.ilcp.com/index.php?cid=usrs&port=jruiz

- https://web.archive.org/web/20100131223028/http://www.fotonatura.org/miembros/fichas/4353

- https://web.archive.org/web/20090323073610/http://www.fotogenio.net/jose_b_ruiz.php

- https://web.archive.org/web/20100506045229/http://www.ftna.es/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=1

- http://www.linkalicante.com/fin-semana-calpe-jose-benito-ruiz-composicion-fotografia/

- http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2009/08/15/187269.php

- http://www.paisajesdemar.com

-http://www.gestionaradio.com/atudisco.php?audio=6311&TB_iframe=true&height=220&widt

- https://web.archive.org/web/20111020222953/http://www.tucamon.es/365diasdefotografia (Enlace roto)

- https://web.archive.org/web/20170201051544/http://canalcita.com/video/SY867BNB1O48/Masterclass-Composici%C3%B3n-en-fotografia-y-presentaci%C3%B3n-de-su-nuevo-libro

- http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/sites/default/files/revista/bv_news_3_baja.pdf

- http://www.alicantevivo.org/2010/08/jose-benito-ruiz-la-fotografia-como-un.html

- http://www.sierradebaza.org/principal_10-09/notic8_10-09.htm

- http://www.fotodng.com/revista-online/

- http://jemsfoto.wordpress.com/2010/09/29/la-fotografia-digital-responde-en-un-90-por-cien-a-los-valores-clasicos/

- https://web.archive.org/web/20111110201956/http://www.noctambulos.org/2010/12/29/noctambulos-entrevista-a-jose-b-ruiz/

- http://www.asafona.es/revista/?p=510

Escritores de la Comunidad Valenciana
Fotógrafos de la Comunidad Valenciana
Nacidos en Alicante